Tillmetz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tillmetz (1839–1894), deutscher Bergsteiger (Zugspitze) 
 Louis Tillmetz (1837–1902), österreichischer Sänger (Bariton)

 Werner Tillmetz (* 1955), deutscher Elektrochemiker und Universitätsprofessor